Hate lengyel death metal zenekar (1990–)
Hate Vendetta album (2007)